Дубровно — топоним.

Белоруссия 
 Дубровно — деревня, Крошинский сельсовет, Барановичский район, Брестская область.
 Дубровно — город в Витебской области, административный центр Дубровенского района.
 Дубровно — деревня, Солоникский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область.

Россия 
 Дубровно — деревня в северной части Порховского района Псковской области, Дубровенская волость.

См. также 
 Дубровное